Ка́рла Кром (; род. 22 июня 1988) — английская телевизионная актриса. Кром получила известность благодаря ролям на британском телевидении в сериалах «Распутье» и «Плохие». В 2014 году она переехала в США, где получила регулярную роль во втором сезоне сериала CBS «Под куполом».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Великобритании